Kara Nor kan syfta på följande platser:

Kina 

 Har Hu, sjö, Qinghai,

Mongoliet 

 Bayan Nuur (sjö i Mongoliet, Dzavchan), 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar